Osoby o tym nazwisku:
 Adam Bartoszewicz – polski urzędnik i wojskowy
 Agnieszka Bartoszewicz – polska historyk
 Andrzej Bartoszewicz – polski teoretyk sterowania
 Antoni (Bartoszewicz) – biskup prawosławny
 Bartłomiej Bartoszewicz – polski koszykarz
 Bolesław Bartoszewicz – polski dziennikarz i publicysta kulturalny
 Giennadij Bartoszewicz – radziecki polityk i dyplomata
 Iwona Bartoszewicz – polska językoznawczyni, germanistka
 Joachim Stefan Bartoszewicz – polski polityk, publicysta, działacz niepodległościowy, prawnik, lekarz
 Julian Bartoszewicz – polski historyk
 Justyna Bartoszewicz – polska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna
 Kazimierz Bartoszewicz – polski historyk, publicysta, satyryk, wydawca i kolekcjoner sztuki
 Krzysztof Bartoszewicz – polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, autor sztuk i reżyser teatralny
 Leoncjusz (Bartoszewicz) – biskup prawosławny
 Monika Gabriela Bartoszewicz – polska politolog, badaczka terroryzmu
 Radosław Bartoszewicz – polski piłkarz
 Tadeusz Bartoszewicz – polski lekarz, nauczyciel akademicki i żołnierz podziemia niepodległościowego
 Włodzimierz Bartoszewicz – polski malarz, grafik i ilustrator
 Zygmunt Bartoszewicz – polski polityk, działacz spółdzielczy i poseł na Sejm